Sant Macari el Gran o Macari Major. Sant egipci, Pare del Desert, del .
 Sant Macari d'Alexandria. Sant egipci, Pare de l'Església oriental, del .
 Sant Macari d'Alexandria (màrtir), màrtir alexandrí, amb altres, al .
 Sant Macari I de Jerusalem. Patriarca de Jerusalem al .
 Sant Macari d'Antioquia d'Armènia. Sant armeni del .
 Sant Macari de Mauritània

 Vegeu també: Macari